Ялчинкая — турецкая фамилия. Известные носители:
 Ялчинкая, Атагюн (род. 1986) — турецкий боксёр.
 Ялчинкая, Ахмет (род. 1963) — турецкий поэт.